Juda  - židovsko muško ime
 Juda (pleme) - jedno od 12 izraelskih plemena
 Juda (praotac) - jedan od sinova Jakovljevih i praotac plemena Jude
 Juda Iškariotski - jedan od 12 apostola, izdao Isusa
Juda, Isusov brat
 Juda Tadej — jedan od 12 apostola
 Kraljevstvo Juda — južno izraelsko kraljevstvo